Хипер може да се отнася за:

 Франц фон Хипер (1863 – 1932 г.), немски адмирал на Германските императорски военноморски сили командващ Флота на откритото море;
 „Тежки крайцери тип „Адмирал Хипер““, германски тип тежки крайцери от Втората световна война;
 „Адмирал Хипер“, германски тежък крайцер, главен кораб на едноименния проект тежки крайцери. Потопен на 3 май 1945 г. в дока в Кил от нападение на британската авиация.